Der findes flere med navnet Emma Thomsen:

 Emma Thomsen (maler) (1820-1897) – dansk blomstermaler
 Emma Thomsen (skuespiller) (1863 – 1910) – dansk skuespiller
Ikke at forveksle med:
 Emma Thompson – engelsk skuespiller